Elena steht für:
 Elena (Vorname), ein weiblicher Vorname (siehe dort zu Namensträgerinnen)
 Elena (Stadt), eine Stadt in Bulgarien
 Elena (Córdoba), ein Ort in Argentinien
 Elena (Pflaume), eine Zwetschgen-Sorte
 Elena (Schriftart), eine Schriftart von Nicole Dotin
 Elena (Cavalli), eine Oper von Francesco Cavalli (1659)
 Elena (Mayr), eine Oper von Johann Simon Mayr (1814)

Elena ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Elena (* 1972), monegassischer Rallye-Beifahrer
 Marcelino Elena (* 1971), spanischer Fußballspieler
 Santiago del Cura Elena (1947/48–2022), spanischer Theologe

ELENA steht für:
 Elektronischer Entgeltnachweis oder Einkommensnachweis, siehe ELENA-Verfahren
 Extra Low Energy Antiproton, ein Speicherring am CERN, siehe Extra Low Energy Antiproton Ring

Siehe auch:
 Eleni
 Ellena
 Jelena
 Helena

Abkürzung